Северо-Гундоровский () — посёлок городского типа, относится к Краснодонскому городскому совету Луганской области. Находится под контролем самоправосглашенной Луганской Народной Республики.

Географическое положение 
Соседние населённые пункты: посёлок Северный, сёла Беленькое на юго-востоке, Поповка на востоке, Подгорное и Большой Суходол на севере, Дружное, Липовое и Радостное на северо-западе, Малый Суходол и город Суходольск на западе, посёлки Урало-Кавказ и Западный на юго-западе.

История 

В 1976 году основой экономики посёлка являлась добыча угля.

В январе 1989 года численность населения составляла .

По переписи 2001 года население составляло 1496 человек.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 1108 человек.

С весны 2014 года в составе Луганской Народной Республики.

Экономика 
 угольная шахта.

Транспорт 
Находится в 11 км от железнодорожной станции Изварино (линия Родаково — Лихая).

Местный совет 
94425, Луганская обл., Краснодонский городской совет, пгт. Северный, ул. Ленина, 6

Примечания

Ссылки 
 Северо-Гундоровский на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Краснодонского городского совета
Посёлки городского типа Луганской области
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании